Thomas Onslow kan syfta på:

* Thomas Onslow, 2:e baron Onslow (1679–1740), brittisk politiker och godsägare
 Thomas Onslow, 2:e earl av Onslow (1754–1827), engelsk adelsman och hovman
 Thomas Cranley Onslow (1778–1861), brittisk politiker och militär
 Thomas Frederick Onslow (1821–1883), engelsk cricketspelare